Schwed ist der Name von:
 Alexei Schwed (* 1988), russischer Basketballspieler
 Marjan Schwed (* 1997), ukrainischer Fußballspieler
 Paul Schwed (1900–1956), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schwedt